Altgelt ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Altgelt (1862–1936), deutscher Generalarzt
 Ernst Hermann Altgelt (1832–1878), deutscher Siedler in Texas und Gründer der Stadt Comfort
 Hermann Altgelt (1795–1871), deutscher evangelischer Theologe und Militärgeistlicher
 Johann Wilhelm Altgelt (1847–1902), deutschamerikanischer Politiker unter dem anglisierten Namen John Peter Altgeld

Siehe auch
 Altgeld
 Altgold